Díra je prohloubenina, otvor, jáma
 výmol, výtluk – narušení povrchu cesty
 zapadákov, odlehlé místo, odtud přeneseně přezdívka pro město Bruntál
 díra jako výraz pro vagínu

termíny ve fyzice
 elektronová díra – koncept používaný ve fyzice, chemii a elektronice
 černá díra – gravitačně zhroucený objekt v astrofyzice
 červí díra – hypotetický fyzikální jev  
 bílá díra – hypotetický opak černé díry

v názvech uměleckých děl
 Díra (film, 1960) – italský krimifilm z roku 1960
 Díra (film, 2001) – britský filmový thriller z roku 2001
 Bílá díra (Červený trpaslík) – díl seriálu Červený trpaslík
 Díra u Hanušovic – český film režiséra Miroslava Krobota z roku 2014

geologické útvary
 Dračí díra – podmořský závrt v Jihočínském moři
 Velká modrá díra – podmořský závrt u Belize

projekty
 tzv "Díra do pekla" – Kolský superhluboký vrt

Externí odkazy